Estes episódios estão na ordem de lançamento original, eles sofreram aterações em sua ordem no Brasil e em Portugal.

Primeira Temporada: 2006-2007

Segunda Temporada: 2008-2009 

The Replacements

sk:Náhradníci#Série